336 км, 336-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 336 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 067316
 336 км — другое название остановочного пункта / пассажирской платформы 335 км, Московская железная дорога (Калужская область). Код 185052
 336 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 846340
 336 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Дальневосточная железная дорога (Хабаровский край). Код 965619

Украина 
 
 336 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 448569